Ю́рий Влади́мирович Кочетко́в:
 Кочетков, Юрий Владимирович (род. 1940) — художественный руководитель Астраханского театра юного зрителя, народный артист России (2000).
 Кочетков, Юрий Владимирович (1929—2006) — Герой Социалистического Труда (1971).